Эрбанова:

 Эрбанова, Каролина (род. 1992) — чешская конькобежка.
  (род. 1984) — актриса и дублёр чешского театра и кино.

См. также 
 Эрбенова